Ein Löschgas bezeichnet, je nach Fachgebiet, ein Gas zum Löschen von
 Bränden, siehe Löschmittel
 Entladungen in Teilchendetektoren, siehe Zählrohr
 Schaltlichtbögen, siehe Funkenlöschung